Кубок Либертадорес 1988 — 29-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Насьональ».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1988 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1988 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1988 году
1988